El Eurobasket sub-18 de la división C de la FIBA de 2017 fue la 12.ª edición de esta competición de baloncesto. La competición se celebró del 4 al 9 de julio de 2017 en la ciudad de Nicosia, Chipre en el torneo masculino y en la ciudad de La Valleta, Malta el torneo femenino.

Torneo masculino

Equipos participantes 
  Armenia
  Chipre
  Gibraltar
  Kosovo
  Malta
  Moldavia
  Noruega
  San Marino

Primera fase

Grupo A

Grupo B

Fase final

Clasificación final

Torneo femenino

Equipos participantes 
  Armenia
  Chipre
  Gibraltar
  Kosovo
  Malta

Resultados

Clasificación final

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial de la FIBA

Eurobasket